Kobulov je priimek več oseb:
 Bogdan Zaharovič Kobulov, sovjetski general NKVD
 Amajak Zaharovič Kobulov, sovjetski general NKVD